Résultats détaillés de l’édition 2005 du tournoi de tennis professionnel Open d'Australie qui est disputée du 17 au .

Faits marquants 
 Pour la  dans un tournoi du Grand Chelem, depuis l'Open d'Australie 2004 (Roger Federer, Marat Safin, Andre Agassi et Juan Carlos Ferrero), tous les demi-finalistes du simple messieurs sont des vainqueurs de tournois du Grand Chelem. Cela n'était plus arrivé avant 2004 depuis l'US Open 1995.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

Navigation 

2005
Australie
Australie
Australie
Tennis en janvier 2005